James Stuart henviser til blandt andre:

 James Stuart (arkitekt) (1713-1788) – engelsk arkitekt og arkæolog
 James Stuart (general) (1741-1815) – britisk officer og embedsmand
 James Ewell Brown Stuart (1833-1864) – amerikansk sydstatsgeneral
 James Francis Edward Stuart (1688-1766) – skotsk og engelsk tronprætendent

Se også 
 Jakob af Skotland